Lango jezik može označavati:
Lango (lotuxo jezik), nilsko-saharski jezik iz Sudana.
Lango (luo jezik), nilsko-saharski jezik iz Ugande.